Jestřebí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Jestřebí, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
 Jestřebí, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
 Jestřebí, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc